Brenda – nome proprio di persona inglese femminile
Brenda – CDP dell'Arizona
BRENDA – banca dati di informazioni sugli enzimi
1609 Brenda – asteroide della fascia principale